Diabolicca (Ángeles del Infierno) - album van Ángeles del Infierno
 Diabolica - album van Radio Massacre International